Буко́вський — прізвище.
 Буковський Анатолій Сергійович — радянський та український кінорежисер, актор, сценарист. Заслужений діяч мистецтв УРСР (1983).
 Буковський Володимир Костянтинович — письменник, політичний та громадський діяч, учений-нейрофізіолог, один із засновників дисидентського руху в СРСР.
 Буковський Костянтин Іванович — радянський журналіст і письменник.
 Буковський Сергій Анатолійович — український кінорежисер, актор, автор багатьох документальних фільмів, народний артист України (2008).

Див. також 
 Буковські
Прізвища